Jatoba (houtsoort) (ook Jatobá), een Zuid-Amerikaanse houtsoort
Jatobá (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão 
Jatobá (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco 
Jatoba (Xingu), een rivier in het Xingu-gebied van de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Jatobá do Piauí, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí